Giovanni Raineri, giocatore di rugby
Giovanni Raineri, fondatore della Federconsorzi e Ministro dell'Agricoltura.